Theo Schouten (kunstenaar)
Theo Schouten (politicus)